Рафик Ясин оглу Байрамов (; ) ― азербайджанский политик. Заместитель Министра культуры Азербайджана (2018―2020).

Биография 
Родился 10 ноября 1972 года в Баку. В 1989 году окончил среднюю школу № 10 города Баку. В 1990 году поступил в Бакинский государственный университет. В 1995 году окончил его с дипломом отличия. Во время учебы работал лаборантом в научно-исследовательской лаборатории «Применение компьютерных и математических методов в исторических исследованиях». Участвовал в исторических и прикладных исследованиях. Автор нескольких научных статей. 

В период с 1993 по 1998 год работал в неправительственных молодежных организациях, Национальном совете молодежных организаций, активно участвовал в местных и международных мероприятиях, общенациональных и региональных проектах и ​​был награжден несколькими дипломами. 

С 1995 по 1997 год служил в Национальной гвардии Азербайджана.

В 1998―1999 годах работал в Управлении молодежи и спорта Низаминского района города Баку. В 1999―2001 годах работал на различных ответственных должностях в Общественно-политическом управлении администрации города Баку.

С 2001 по 2003 годы ― старший инструктор Министерства молодежи, спорта и туризма Азербайджана.

С 2003 по 2006 год ― Заместитель министра Министерства молодежи, спорта и туризма.

С 2006 по 2014 год ― Заместитель Министра культуры и туризма Азербайджана.

С июля 2014 года по июнь 2018 года возглавлял управление Министерства культуры и туризма. В июне 2018 года назначен заместителем министра культуры Азербайджана.

С января 2015 года являлся председателем конкурсной комиссии Министерства культуры и туризма.

Награды 
 Медаль «За отличие на государственной службе» (2011)
 Медаль «Заслуженный деятель культуры» Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Примечания 

Выпускники Бакинского государственного университета
Государственные деятели Азербайджана